Trattato di Worms o pace di Worms si riferisce a vari trattati di pace  stipulati a Worms 
 Pace di Worms, nel 1521
 Trattato di Worms, stipulato il 13 settembre 1743, nell'ambito della guerra di successione austriaca

Pagine correlate 

 Concordato di Worms
 Dieta di Worms